Yamagata kan syfta på:
 Yamagata – en stad i prefekturen Yamagata
Yamagata prefektur – en prefektur i Japan
Yamagata, Gifu – en stad i prefekturen Gifu

Personer
Yamagata Aritomo (1838-1922), politiker